

Камден — місто, штат Алабама
 Камден — місто, штат Арканзас
 Камден — місто, штат Делавер
 Камден — місто, штат Індіана
 Камден — місто, штат Мен
 Камден — місто, штат Міссурі
 Камден — місто, штат Нью-Джерсі
 Камден — місто, штат Нью-Йорк
 Камден — місто, штат Південна Кароліна
 Камден — місто, штат Теннессі
 Камден — селище, штат Іллінойс
 Камден — селище, штат Мічиган
 Камден — селище, штат Нью-Йорк
 Камден — селище, штат Огайо
 Камден — переписна місцевість, штат Мен
 Камден — переписна місцевість, штат Північна Кароліна

Див. також 
 Кемден (боро)